Mesocyclops delamarei – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1971 roku przez francuskiego zoologa Françoise Lescher-Moutoué.

Przypisy 

Mesocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1971 roku